O Telecentro é um projeto da Prefeitura Municipal de Niterói.

História 
Surgiu a partir de uma parceria entre a Fundação Municipal de Educação de Niterói e a Subsecretaria de Modernização Administrativa, que a partir de uma política de software livre e da criação de unidades de inclusão digital, combate a exclusão digital no município.

São 17 unidades inauguradas pela cidade de Niterói, nos seguintes bairros: Badu, Barreto, Caramujo, Cubango, Fazendinha, Itaipú, Ititioca, Jurujuba, Maceió, Morro do Estado, Morro do Cavalão, Piratininga, Ponto Cem Réis, Santa Rosa, São Lourenço e Vila Ypiranga.

Iniciado em 2004, o projeto atende todas as principais comunidades de Niterói, monitores treinados dão cursos de informática baseado no Debian, nos aplicativos OpenOffice Writer, OpenOffice Calc, OpenOffice Impress, Mozilla Firefox.

Ver também
 Telecentro

Ligações externas
 

Programas de inclusão digital
Redes de computadores
Telecentro